Лідіївка — село в Україні, Доманівському районі Миколаївської області
 Шахта Лідіївка — вугільна шахта у Кіровському районі Донецька